Hamzaoğlu est un patronyme turc composé du prénom Hamza et du suffixe patronymique oğlu « fils de… » ; il est notamment porté par : 

Par ordre alphabétique
  (né en 1979), acteur turc ;
 Hamza Hamzaoğlu (né en 1970), entraîneur de football turc ;
  (1933–2000), acteur turc.

Notes et références

Voir aussi 
 -oğlu, suffixe à valeur patronymique des noms de familles turcs qui signifie « fils de ».

Patronyme turc